

Biografia 
Figlio di Giberto III da Correggio e di Maddalena Rossi di Parma, rimase prigioniero nel 1341 a Parma, quando i fratelli cacciarono gli Scaligeri. In conflitto col fratello Guido, fu costretto a cedere nel 1344 Castelnuovo. Passato al servizio degli Estensi, venne catturato da Feltrino Gonzaga e liberato solo nel 1345.

Discendenza 
Giovanni ebbe un figlio, Antonio, cavaliere al servizio dei Visconti.

Note

Bibliografia
  .

Giovanni
Giovanni
Signori di Guastalla